Списъкът със 100 италиански филма, които трябва да бъдат спасени, е създаден през 2008 г. Целта е да се определят 100 филма, които са променили колективната памет на Италия между 1942 и 1978 години. Проектът е осъществен от Дните на Венеция по време на филмовия фестивал във Венеция, със съдействието на Чинечита и подкрепата на Министерството на културното наследство.

Списъкът е редактиран от Фабио Ферцети (филмов критик) със съдействието на Джани Амелио, Джан Пиеро Брунета, Джовани Де Луна, Джан Лука Фаринели, Джована Гриняфини, Паоло Мерегети, Морандо Морандини, Доменико Старноне и Серхио Тофети.

В края на списъка са документалните филми на Виторио Де Сета, заснети между 1954 и 1959 година.

Списък

Източници 

Италианско кино